Leake ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Leake  (1934–1992), britischer Jazzmusiker
 Eugene W. Leake (1877–1959), US-amerikanischer Politiker
 George Leake (1856–1902), Premierminister von Western Australia
 John Leake (1656–1720), englisch-britischer Admiral
 Lafayette Leake (1920–1990), US-amerikanischer Blues-Pianist
 Shelton Leake (1812–1884), US-amerikanischer Politiker
 Walter Leake (1762–1825), US-amerikanischer Politiker
 William Martin Leake (1777–1860), englischer Archäologe

Leake bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Leake (North Yorkshire), Vereinigtes Königreich
 Leake County, Mississippi, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Leak
 Liek (Begriffsklärung)